Попов Олексій Федорович

 Попов Олексій Федорович (1733—1799) — російський актор і педагог.
 Попов Олексій Федорович (1896—1946) — радянський генерал-лейтенант танковых військ.
 Попов Олексій Федорович